Der Ganslernhang (oder kurz Ganslern) ist eine Skipiste in Kitzbühel in Österreich, auf welcher der Slalom der Hahnenkammrennen ausgetragen wird. Der Hang weist zahlreiche Geländeübergänge auf und ist schräg abfallend, wodurch er zu den anspruchsvollsten Slalompisten im alpinen Skiweltcup  zählt. Er befindet sich neben dem Zielschuss der Streif, verfügt aber über ein eigenes Zielstadion. Der Name des Ganslernhanges stammt von einem Gehöft, das bis 1993 dort stand und seine Bezeichnung vom vorbeifließenden Gänsbach hat.

Geschichte 
Zum ersten Mal wurde der Hahnenkammslalom 1937 auf dem Ganslern gefahren. Bereits vor Einführung des Weltcups 1967 gehörte er zu den jährlichen Fixpunkten des Rennkalenders der FIS. In den Jahren 1964, 1988 und 1993 musste der Slalom abgesagt werden. 1998 gab es – wie schon 1971 – einen zusätzlichen Slalom in Kitzbühel, aufgrund der Schneelage wurden die beiden Rennen in diesem Jahr aber auf einer geänderten Strecke durchgeführt: Sie führte über den sogenannten Vorderganslern und den Zielschuss der Abfahrt in deren Zielstadion. 2007 und 2008 wurde aufgrund der größeren Zuschauerkapazität ebenfalls diese Route gewählt. 2009 kehrte man wieder auf den traditionellen Ganslernhang zurück. Auch im Jahr 1954 wurde der Slalom auf Vorderganslern durchgeführt. 

Nachfolgend die Jahre und die Strecken an denen der Slalom nicht am Ganslernhang stattfand - * 1931, 1935 Hahnenkamm; * 1932, 1936 Ehrenbachhöhe; * 1954, 1998, 2007, 2008 Vorderganslern.

Rekordsieger auf dem Ganslernhang ist Ingemar Stenmark, der hier fünf Slaloms gewinnen konnte.

Podestplatzierungen 

Weltcup & Internationale FIS-1A-Rennen

Slalom

Bestenlisten 
Aktualisiert am 22. Jänner 2023

Slalom

Weblinks 
 Hahnenkammrennen
 Alle Weltcupslaloms in Kitzbühel auf fis-ski.com

Einzelnachweise 

Piste des Alpinen Skiweltcups
Sport (Kitzbühel)
Kitzbüheler Alpen
Ski Alpin (Österreich)